C20H20 – formula molecolare del dodecaedrano
C20H20 – formula molecolare del pagodano

Formule molecolari